

Ліндув — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Ліндув — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства